Майкл Рьюз (; ) — философ науки. Наибольшую известность ему принесли работы, посвященные эволюционно-креационным дебатам и критерию демаркации. Автор многочисленных научных книг и статей, основатель научного журнала Biology and Philosophy.

Биография 
Майкл Рьюз родился в Англии и получил степень бакалавра в Бристольском университете, затем степень магистра в Университете Макмастера и степень Ph.D, снова в Бристольском университете.

Рьюз преподавал в  (Онтарио, Канада) в течение 35 лет. После ухода из университета Гуелфа с 2000 года он преподает в Университете штата Флорида, где является профессором философии. В 1986 он был избран членом Королевского общества Канады и Американской ассоциации содействия развитию науки. Рьюз является почетным доктором университетов Бергена, Норвегия (1990), Макмастера, Онтарио, Канады (2003) и Нью-Брунсвика, Канада (2007).

Рьюз был главным свидетелем со стороны истца в процессе 1981 года , предметом которого был закон штата, разрешающий преподавание «научного креационизма» в государственных школах Арканзаса. В итоге закон штата был признан неконституционным. В книге 1988 года Homosexuality: A Philosophical Inquiry Рьюз критикует представления социального конструкционизма о сексуальной ориентации. Философ Эдвард Стайн утверждает, что Рьюз не преуспевает в том, чтобы показать, что социальный конструкционизм ошибочен, называя его обсуждение поверхностным.

Наряду с несколькими учеными, Рьюз прочитал лекцию в рамках Gifford Lectures в Университете Глазго. Его лекции по эволюционному натурализму, «Дарвинистское понимание эпистемологии» () и «Дарвинистское понимание этики» () были изданы в сборнике The Nature and Limits of Human Understanding. Рьюз регулярно дискутирует с Уильямом Дембским, сторонником «разумного замысла». Майкл Рьюз придерживается мнения, что эволюционное учение не противоречит христианству.

Избранные работы 
 The Darwinian revolution (1979) ISBN 0-226-73164-2
 Is science sexist? and other problems in the biomedical sciences (1981) ISBN 90-277-1250-6
 Darwinism defended, a guide to the evolution controversies (1982) ISBN 0-201-06273-9
 Sociobiology, sense or nonsense? (1st ed. 1979, 2nd ed. 1985) ISBN 90-277-1798-2
 Taking Darwin seriously: a naturalistic approach to philosophy (1986) ISBN 0-631-13542-1
 Homosexuality: a philosophical inquiry (1988) ISBN 0-631-17553-9
 The Philosophy of biology today (1988) ISBN 0-88706-911-8
 The Darwinian paradigm: essays on its history, philosophy and religious implications (1989) ISBN 0-415-08951-4
 Evolutionary naturalism: selected essays (1995) ISBN 0-415-08997-2
 Monad to man: the concept of progress in evolutionary biology (1996) ISBN 0-674-58220-9
 But is it science? the philosophical question in the creation/evolution controversy (1996) ISBN 0-87-975439-7
 Mystery of mysteries: is evolution a social construction? (1999) ISBN 0-674-00543-0
 Biology and the foundation of ethics (1999) ISBN 0-521-55923-5
 Can a Darwinian be a Christian? the relationship between science and religion (2001) ISBN 0-521-63716-3
 The evolution wars: a guide to the debates (2003) ISBN 1-57607-185-5
 Darwin and Design: Does evolution have a purpose? (2003) ISBN 0-674-01631-9
 The Evolution-Creation Struggle (2005) ISBN 0-674-01687-4
 Darwinism and its Discontents (2006) ISBN 0-521-82947-X
 Philosophy after Darwin (2009) ISBN 0-691-13553-3
 Science and Spirituality: Making room for faith in the age of science (2010) ISBN 0-521-75594-8
 The Philosophy of Human Evolution (2012) ISBN 0-521-11793-3

На русском языке издавались 
 Философия биологии (1977) М:Прогресс

Ссылки 
 Michael Ruse’s Homepage at Florida State
 Michael Ruse on Charles Darwin: Evolution Is No Monkey Business
 Speech by Michael Ruse 1993 to American Association for the Advancement of Science
 Biography and summary of Gifford Lectures

Философы науки
Члены Канадского королевского общества
Эволюционисты
Преподаватели Университета штата Флорида